Тисте имеет несколько значений:

 Тисте (коммуна) — коммуна в земле Нижняя Саксония, Германия.
 Тисте (тамга) — родовой знак у марийцев.